Cantiveros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cantiveros (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Cantiveros (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar